Nach dem Gesetz ist der Name zweier Filme:

Nach dem Gesetz (1919), deutscher Stummfilm von 1916. Regie: Willy Grunwald
Nach dem Gesetz (1926), sowjetischer Spielfilm von 1926. Regie: Lew Kuleschow